Adorno ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Adorno (1920–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Francesco Adorno (1921–2010), italienischer Philosophiehistoriker
 Gabriele Adorno (1320–1383), Doge der Republik Genua
 Gretel Adorno (1902–1993), deutsche Unternehmerin
 Jean-Luc Adorno (* 1961), monegassischer Schwimmer
 Maria Calvelli-Adorno (1865–1952), Sängerin und Pianistin
 Omar Adorno (* 1972), puerto-ricanischer Boxer
 Oscar Adolf Adorno (1872–1937), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Württemberg
 Rolena Adorno (* 1942), US-amerikanische Sprachwissenschaftlerin und Historikerin
 Rubén Adorno (* 1941), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Theodor W. Adorno (1903–1969), deutscher Soziologe, Philosoph und Musikwissenschaftler

Adorno steht für:
 (21029) Adorno, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Theodor-W.-Adorno-Preis, Kulturpreis
 Adorni
 Trio Adorno